Федчук — фамилия. Известные носители:

 Федчук, Андрей Васильевич (1980—2009) — украинский боксёр. 
 Федчук, Артём Константинович (род. 1994) — российский футболист.